Выражение Сын человеческий используется в религиозных текстах. Это также название:

Картин
 «Сын человеческий» (1964) — картина Рене Магритта.

Книг
 «Сын человеческий» (1990) — книга протоиерея А. В. Меня.
 «Сын человеческий» (2002) — книга писателя и исследователя раннего христианства Р. А. Смородинова (Руслана Хазарзара)

См. также 
 Дитя человеческое